Esistono più comuni francesi con questo nome

Dancé – Loira
Dancé – Orne